

Cinema 
Hotel California – film del 2008 diretto da Geo Santini

Musica 
Hotel California – album degli Eagles del 1976
Hotel California – singolo degli Eagles del 1977, dall'album omonimo
Hotel California – album di Tyga del 2013
Hotel California/The Long Run – album raccolta degli Eagles del 1984
Hotel Kalifornia – album degli Hollywood Undead del 2022